Johann Crauel ist der Name folgender Personen:

* Johann Crauel (Mediziner) (Johannes Cravel; Johann Cravelius; 1581–1665), deutscher Arzt, Physicus und Bürgermeister von Osterode
 Johann Friedrich Crauel (1629–1703), deutscher Jurist, Bürgermeister in Einbeck sowie Stadt- und Landschaftssyndikus